Die Liste der Mannschaftskader der Eliteserien (Schach) 2009/10 enthält alle Spieler, die für die norwegische Eliteserien im Schach 2009/10 gemeldet waren sowie deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Pro Mannschaft konnten maximal 20 Spieler gemeldet werden, allerdings schöpften nicht alle Vereine das Kontingent komplett aus. Oslo Vest meldete nur 12 Spieler, SOSS und der Asker Schakklubb je 14. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. SOSS setzte 7 Spieler ein, während bei der Oslo Schakselskap insgesamt 14 Spieler mindestens einen Wettkampf bestritten. Insgesamt kamen 97 Spieler zum Einsatz, von denen 25 an allen Wettkämpfen teilnahmen.
Punktbeste Spieler mit jeweils 7 Punkten aus 9 Partien waren Frode Elsness und Normunds Miezis (beide Moss Schakklub), einen halben Punkt weniger erzielte Torstein Bae (Schakklubben av 1911).
Mit Daniel Jakobsen Kovachev, Roar Elseth, Ole Christian Moen (alle Oslo Schakselskap) und Jens Hjorth Kjølberg (Schakklubben av 1911) erreichten vier Spieler 100 %, wobei Kovachev vier Partien spielte, Elseth drei, Moen zwei und Kjølberg eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2009); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2009), bei Spielern ohne Elo-Zahl wird die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2009; CRO = Kroatien, ENG = England, FIN = Finnland, IRQ = Irak, ISL = Island, LAT = Lettland, LTU = Litauen, NOR = Norwegen, ROU = Rumänien, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Oslo Schakselskap

Moss Schakklub

Porsgrunn Team Buer

Asker Schakklubb

Akademisk Sjakklubb Oslo

Schakklubben av 1911

Bergens Schakklub

SOSS

Oslo Vest

Kristiansund SK

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Norwegischen Schachverband (norwegisch)
 Ergebnisse bei turneringsservice.sjakklubb.no

Schach (Norwegen)
Schach 2009
Schach 2010
Eliteserien Schach 2009